T'as pas le niveau est le quatrième album de musique et d'humour du Naheulband et de Pen of Chaos, sorti en 2012. Dans la continuité du grimoire audio, l'album ne contient pas d'intermèdes.

Liste des titres

Composition du groupe

Notes et références

Lien externe 
 Page de l'album sur le site de Pen of Chaos.

Album du Naheulband
Album musical sorti en 2012